Sethi ist ein Familienname indischer und pakistanischer Hindus oder Anhänger des Sikhismus. Folgende Personen tragen ihn:

 Arjun Charan Sethi (* 1941), indischer Politiker
 Geet Sethi (* 1961), indischer Billardspieler
 Jagdish Sethi, indischer Schauspieler
 Kanwal Sethi (* 1971), indisch-deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Neel Sethi (* 2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Prakash Chandra Sethi, indischer Politiker
 Pramod Karan Sethi (1927–2008), indischer Orthopäde
 Simran Sethi (* 1970), indisch-US-amerikanische Fernsehjournalistin und Produzentin
 Vikas Sethi (* 1976), indischer Schauspieler

Siehe auch:
 Seti
 Setti